Hainan kan syfta på:
Hainan – en provins i södra Kina
Hainan, Qinghai – en autonom prefektur för tibetaner i Qinghai-provinsen
Hainan, Wuhai – ett stadsdistrikt i Wuhai
Hainan Airlines – ett kinesiskt flygbolag 
3024 Hainan – en asteroid

WP:Projekt Kina